Affittasi ladra (Burglar) – film del 1987 diretto da Hugh Wilson
 Ladro (Burglar) – personaggio dell'Universo Marvel